Timmins est un terme pouvant désigner:

Patronymes 

 Cali Timmins (né en 1963), actrice canadienne
 Charles Timmins (1922-2010), footballeur anglais
 Margo Timmins (né en 1961), chanteur canadien du groupe Cowboy Junkies
 Michael Timmins (né en 1959), musicien canadien
 Noah Timmins (1867-1936), pionnier et financier minier canadien
 Peter Timmins (né en 1965), musicien canadien
 Romy Timmins (née en 1989), joueuse australienne de football australien
 Sam Timmins (né en 1997), joueur néo-zélandais de basketball collégial 
 Sammy Timmins (1879-1956), footballeur anglais
 Samuel Timmins (1826-1902), antiquaire et spécialiste shakespearien anglais
 Shaun Timmins (né en 1976), joueur de rugby australien

Toponymes

Timmins, ville du Nord de l'Ontario
 Timmins, diocèse ontarien relevant de l'archidiocèse d'Ottawa

Circonscriptions électorales 
 Timmins, circonscription provinciale ontarienne
 Timmins, ancienne circonscription électorale fédérale de 1949 à 1979

Voir aussi 
 Timmins—Baie James, circonscription fédérale ontarienne 
 Timmins—Baie James, ancienne circonscription provinciale ontarienne 1999 à 2018

Autres 
 Stingray Timmins, personnage du soap australien Les Voisins
 A Little Dinner at Timmins's, nouvelle de William Makepeace Thackeray